MAMS steht für:
 Monumenta artis musicae Sloveniae
 Bahnhof Augsburg Morellstraße (DS100-Code)

Abkürzung